Die Nationaldivision 1966/67 war die 53. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Jeunesse Esch wurde zum 9. Mal Meister. Titelverteidiger Aris Bonneweg belegte den vierten Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1967
Fußballsaison 1966/67